Diou puede referirse a: 

 Diou, comuna francesa situada en Allier.
 Diou, comuna francesa situada en Indre.